Le chromosome 14 est un des 24 chromosomes humains. C'est l'un des 22 autosomes et l'un des 5 chromosomes acrocentriques.

Caractéristiques du chromosome 14 
 Nombre de paires de base : 
 Nombre de gènes : 733
 Nombre de gènes connus : 646
 Nombre de pseudo gènes : 260
 Nombre de variations des nucléotides (S.N.P ou single nucleotide polymorphisme) :

Anomalies chromosomiques décrites au niveau du chromosome 14 
 Duplication partielle du chromosome 14q
 syndrome de Temple lié à une disomie uniparentale maternelle du chromosome 14.

Gènes localisés sur le chromosome 14

Maladies localisées sur le chromosome 14 
 La nomenclature utilisée pour localiser un gène est décrite dans l'article de celui-ci
 Les 93 maladies en rapport avec des anomalies génétiques localisées sur le chromosome 14 sont :

Les autres chromosomes

Sources 
  Ensemble Genome Browser 
  Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore, MD.

Chromosome humain